Mactromeris är ett släkte av musslor. Mactromeris ingår i familjen Mactridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Mactromeris